Papež Martin je bilo ime več papežev:

 Papež Martin I. (649–653)
 Papež Martin IV. (1281–1285)
 Papež Martin V. (1417–1431)